«Смертельный номер» — название ряда фильмов, литературных и художественных произведений.

В кинематографе 
 «Смертельный номер» — фильм 2007 года производства Великобритании и Австралии режиссёра Джиллиана Армстронга.
 «Смертельный номер» — российский телесериал 2017 года режиссёра Олега Газе.
 «Смертельный номер» — название фильма № 7 (серии 13-14) в сериале «Журов» режиссёра Ильи Макарова.

В литературе 
 «Смертельный номер» — новелла Хартли Лесли Поулза.

В драматургии 
 «Смертельный номер» — спектакль Владимира Машкова в театре-студии п/р Олега Табакова по пьесе Олега Антонова (премьера — 4 октября 1994 года).

В музыке 
 «Смертельный номер» — песня группы Би-2 из альбома «Лунапарк».

Примечания